Reynolds kan syfta på:

 Reynolds – ett efternamn samt personer med namnet
 Reynolds (krater) – en nedslagskrater på Mars
 12776 Reynolds – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Reynolds (udde), 
 Reynolds (sjö), 
 Mount Reynolds, 
 Reynolds (kulle),

USA 

 Reynolds, Georgia – ort, Georgia, Taylor County, 
 Reynolds, Illinois – ort, Illinois, Rock Island County, 
 Reynolds, Indiana – ort, Indiana, White County, 
 Reynolds, North Dakota – ort, North Dakota, Traill County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar